Canepari – frazione italiana di Fosdinovo in provincia di Massa e Carrara
 Canepari - stazione della metropolitana di Genova, di prossima apertura
 Clemente Canepari, ciclista italiano (1886-1966)
 Luciano Canepari, linguista italiano (1947)